Tyranny and Mutation (на обложке — THE BLVE ÖYSTER CVLT: TYRANNY AND MVTATION) — второй студийный альбом американской рок-группы Blue Öyster Cult, выпущенный в феврале 1973 года.

Общие сведения 
Альбом состоит из песен, написанных во время гастролей в поддержку своего первого альбома.
В этом альбоме участники группы не стали изменять своему музыкальному стилю «умного рока». В написании одной из песен («Baby Ice Dog») приняла участие будущая американская рок-звезда Патти Смит.

Список композиций

Участники записи 
 Эрик Блум — вокал, гитара, синтезатор
 Альберт Бушар — ударные, вокал
 Джо Бушар — бас-гитара, вокал, клавишные
 Аллен Ланье — гитара, клавишные
 Дональд «Бак Дхарма» Розер — гитара, вокал

Чарты

Примечания 

Альбомы 1973 года
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Blue Öyster Cult